Шулутко — фамилия.

Известные носители 
 Шулутко, Борис Ильич (1930—2020) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Шулутко, Михаил Львович (1925—2004) — советский и российский учёный, хирург-пульмонолог и педагог, доктор медицинских наук, профессор.